Uomo universale bezeichnet

 ein Idealbild des Menschen aus der Renaissance, siehe Universalmensch
 eine Skulptur in Leingarten, siehe Uomo universale (Gunther Stilling)